Ball Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ball Hill (Connecticut)
 Ball Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Ball Hill (Worcester County, Massachusetts, 195 m)
 Ball Hill (Worcester County, Massachusetts, 363 m)
 Ball Hill (Missouri)
 Ball Hill (New Hampshire)
 Ball Hill (Vermont)
 Ball Hill (Virginia)

Siehe auch:
 Bell Hill
 Balls Hill